Shyu ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Shyu (* 1953), US-amerikanische Managerin und Politikerin 
 Jen Shyu (* 1978), amerikanische Musikerin und Komponistin
 Shyu Yu-ling (* 1972), taiwanesische Badmintonspielerin